Бочановка — название населённых пунктов:
 
 Бочановка — деревня в Бологовском районе Тверской области России.
 Бочановка — село в Полтавском районе Полтавской области Украины.